Camila Fiardi Mazza, actrice argentine ;
 Francesco Mazza (1982-), scénariste et réalisateur italien ;
 Giampaolo Mazza (1956-), footballeur saint-marinais ;
 Giuseppe Mazza (1653-1741), sculpteur italien ;
 Johann Josef Mazza (1752-1828), homme politique prussien ;
 Marc Mazza (1938-), acteur français ;
 Mariana Mazza, humoriste québécoise d'origine uruguayenne et libanaise ;
 Nicola Mazza (1790-1865), prêtre catholique italien ;
 Paolo Mazza (1901-1981), joueur de football italien, devenu ensuite entraîneur et dirigeant sportif ;
 Salvatore Mazza (1819-1886), peintre italien ;
 Valeria Mazza (1972-), top model argentine ;
 Vincenzo Mazza (1748-1790), peintre italien.

Voir aussi 

 Profesor Salvador Mazza, ville de la province de Salta en Argentine ;
 Stade Paolo-Mazza à Ferrare, en Italie.